Со́сно — топоним в Белоруссии и России:

 Сосно — деревня в Спицинской волости Гдовского района Псковской области России.
 Сосно — озеро в Городокском районе Витебской области.
 Сосно — озеро в Полоцком районе Витебской области в бассейне Дрожбитки.
 Сосно — второе название озера Лешно в Полоцком районе Витебской области в бассейне реки Сосницы.
 Сосно — озеро в Сенненском районе Витебской области.

См. также 
 Сосна (значения)